CMQ steht für:
 Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec, US-amerikanisch-kanadische Eisenbahngesellschaft
 Collège des médecins du Québec, kanadischer Berufsverband für Ärzte
 Communauté métropolitaine de Québec, regionaler Zweckverband in der kanadischen Provinz Québec
 Clermont Airport (IATA-Code), Flughafen von Clermont (Queensland) im australischen Queensland

Abkürzung